Jerzy Zieliński (1925–1986) lengyel politikus, diplomata, magyarországi nagykövet
 Jerzy Zieliński (1943–1980) lengyel festőművész
 Jerzy Zieliński (1950–) lengyel operatőr